Фролов Олександр:

 Фролов Олександр Іванович — радянський, український кінооператор і кінорежисер-документаліст.
 Фролов Олександр Матвійович — академік АН УРСР.
 Фролов Олександр Пилипович — декабрист.
 Фролов Олександр Олександрович — російський хокеїст.
 Фролов Олександр Миколайович — радянський футболіст.
 Фролов Олександр Миколайович (вояк) — молодший сержант Збройних сил України.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок